Näsfåra, även filtrum (engelska: philtrum), är den vertikala skåra som går mellan näsan och munnen. På människan är den en utvecklingsrest utan egentlig funktion förutom dess visuella intryck.

Referenser

Människans anatomi